ogień – suma obserwowalnych zjawisk towarzyszących na ogół fizykochemicznemu procesowi spalania; jeden z żywiołów

Filmy 
 Ogień (oryg. Fire) – film z 1996 roku, reż. Deepa Mehta
 Ogień (oryg. Burn) – film z 2019 roku, reż. Mike Gan
 Ogień! (oryg. Fire!) – film z 1901 roku, reż. James Williamson

Muzyka 
 Ogień – album grupy Breakout
 Ogień – album grupy Ira
 Ogień – utwór grupy Ira
 Ogień – album duetu Siwers-Tomiko

Dzieła literackie 
 Ogień – powieść Henriego Barbusse’a

Osoby o nazwisku lub pseudonimie „Ogień” 
 Józef Kuraś

Inne 
 ogień – termin z zakresu wojskowości, zob. też jednostka ognia
 Ogień – karta tarota

Zobacz też 

  w tytułach artykułów